Lan Fan – personaggio del manga ed anime Dragon Ball
Lan Fan – personaggio del manga ed anime Fullmetal Alchemist